

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wólka Klonowska – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Wólka Klonowska – część wsi Wygoda w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda